Зимние юношеские Олимпийские игры 2016 года (официальное название Вторые зимние юношеские Олимпийские игры ()) проходили с 12 по 21 февраля 2016 года в Лиллехаммере, Норвегия, на спортивных объектах, построенных для зимних Олимпийских игр 1994 года.

Выбор города 
Лиллехаммер стал единственным городом, подавшим официальную заявку, хотя намерения также высказывали София, Люцерн, Лейк-Плэсид и Сарагоса. 7 декабря 2011 года было официально объявлено, что Игры пройдут в Лиллехаммере. Лиллехаммер стал вторым городом после Инсбрука, который принимал как зимние Олимпийские игры, так и зимние юношеские Олимпийские игры.

Календарь

Страны-участницы 
В зимних юношеских играх 2016 года приняли участие 1071 спортсмен из 71 страны.

  (17)
  (25)
  (2)
  (9)
  (2)
  (16)
  (9)
  (12)
  (5)
  (10)
  (16)
  (15)
  (1)
  (44)
  (3)
  (2)
  (4)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (6)
  (37)

  (20)
  (54)
  (1)
  (1)
  (1)
  (23)
  (1)
  (16)
  (2)
  (10)
  (2)
  (1)
  Македония (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (13)
  (11)
  (73)
  (21)
  (1)

  (72)
  (22)
  (1)
  (3)
  (33)
  (20)
  (62)
  (4)
  (13)
  (23)
  (42)
  (32)
  (7)
  (2)
  (43)
  (8)
  (48)
  (39)
  (17)
  (1)
  (31)
  (1)
  (31)

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Lillehammer 2016

Зимние юношеские Олимпийские игры
Международные спортивные соревнования в Лиллехаммере
Спорт в Норвегии в 2016 году
Февраль 2016 года